C13H10O – formula molecolare del benzofenone
C13H10O – formula molecolare del xantene

Formule molecolari